Мехди́ Амирабади (; родился 22 февраля 1979 года в Тегеране) — иранский футболист, полузащитник, игрок сборной Ирана.

Карьера 
Начал карьеру в молодежном клубе «Вахдат», где провел 1 год. В 1994 перешел в ФК «Бахман», а в 1995 — в «Кешаварз». Позднее перешёл в футбольный клуб «Сайпа», в 1998 году дебютировал на взрослом уровне. 
В 2004 перешел в ФК «Эстегляль». С этим клубом выиграл Чемпионат Ирана сезонов 2005/2006 и 2008/2009, а также кубок страны 2007/2008 и 2011/2012. За 8 лет в клубе провел 164 игры, в которых забил 4 раза.
В 2012—1013 годах играл в ФК «Фулад», позже перешел в «Пайкан», где и завершил карьеру.
С 2000 по 2004 год играл в сборной Ирана, участвовал в кубке Азии 2004 года. Всего за это время провел 22 игры, в которых ни разу не забил.

Награды

Эстегляль 
Чемпионат Ирана
  Чемпион (2): 2005/2006, 2008/2009
  Призер (1): 2010/2011
Кубок Ирана
  Чемпион (2): 2007/2008, 2011/2012

Ссылки 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Сайпа»
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Пайкан»